ФанФан:
 «Аромат любви Фанфан» — французская мелодрама 1993 года.
 «Фанфан-тюльпан» — французская комедия 1952 года.
 «Фанфан-тюльпан» — ремейк 2003 года.
 «Фан-Фан» — торгово-развлекательный центр в Екатеринбурге.
 Пьер-Фанфан, Жозе-Карл — французский футболист.